Горчивка (Gentianella) е род покритосеменни растения от семейство Тинтявови (Gentianaceae).

Видове 

 
Защитени лечебни растения